Колдвел има више значења:
 Округ Колдвел (Тексас)
 Округ Колдвел (Кентаки)
 Округ Колдвел (Луизијана)
 Округ Колдвел (Мисури)
 Округ Колдвел (Северна Каролина)
 Колдвел (Тексас)
 Колдвел (Ајдахо)
 Колдвел (Арканзас)
 Колдвел (Канзас)
 Колдвел (Охајо)
 Колдвел (Њу Џерзи)